Baptist Corners ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Baptist Corners (Massachusetts)
 Baptist Corners (New York)